Габриэль-Жозеф Гийераг, граф де Лавернь (; 18 ноября 1628 — 4 марта 1685) — французский писатель, поэт и дипломат. 

Гийераг получил образование в Наваррском колледже и впоследствии продолжил обучение праву в Париже. Позже он вернулся в Бордо и работал адвокатом в парламенте. В 1651 году он познакомился с принцем де Конти, который назначил его своим секретарём. В 1679-1685 гг. посол Франции в Константинополе. Хорошо знал Мольера, Буало и Расина. 

Сегодня граф де Лавернь наиболее известен как автор «Португальских писем» (1669), опубликованных анонимно и ставших литературной сенсацией своего времени. На русский язык впервые переведены в 1916 г. А. Я. Левинсоном. Научное издание вышло в 1973 г. в серии «Литературные памятники».

Публикации произведений

Литература

Ссылки 
 Статья в «Британике» 

Писатели Франции